Шишкин, Виталий:
 Шишкин, Виталий Викторович (род. 1972) — российский общественно-политический деятель, философ, писатель.
 Шишкин, Виталий Евгеньевич (1923—1997) — Герой Социалистического Труда.